Нова́кович () — сербская фамилия.

Известные носители 
 Новакович, Андрия (род. 1996) — американский футболист.
 Новакович, Бояна (род. 1981) — австралийская актриса.
 Новакович, Жана (род. 1985) — боснийская горнолыжница.
 Новакович, Игор (род. 1979) — хорватский футболист, полузащитник и нападающий.
 Новакович, Лола (настоящее имя Зорана Новакович; 1935—2016) — сербская певица.
 Новакович, Любо (1883—1943) — черногорский и югославский военачальник, бригадный генерал артиллерии.
 Новакович, Марко (род. 1989) — сербский гребец-байдарочник.
 Новакович, Мартин (род. 2001) — сербский футболист.
 Новакович, Миле (1950—2015) — сербский военный деятель, генерал армии.
 Новакович, Миливое (род. 1979) — словенский футболист, нападающий.
 Новакович, Мирьяна (род. 1966) — сербская писательница.
 Новакович, Митар (род. 1981) — черногорский футболист, полузащитник.
 Новакович, Ненад (род. 1981) — сербский футболист, вратарь.
 Новакович, Петар (ум. 1808) — сербский дипломат.
 Новакович, Стоян (1842—1915) — сербский политик, дипломат, филолог, историк, председатель Сербской академии наук и искусств.
 Новакович, Стоянка (род. 1972) — югославская и сербская певица.